Чемпионат Люксембурга по футболу 2000/2001 — 87-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 12 августа 2000 года по 20 мая 2001 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Турнир за выживание

Группа 1

Группа 2

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

2000/2001
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2000 году
Спорт в Люксембурге в 2001 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001